Roland Garros in 1978 bij de vrouwen werd voor de 71e keer gehouden. De Roemeense Virginia Ruzici won het toernooi door in de finale de Joegoslavische Mima Jaušovec met 6-2 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1978